Allsvenskan i handboll för damer 2020/2021 var den elfte upplagan av Sveriges näst högsta rikstäckande division i handboll för damer säsongen 2020/2021. Den innehöll 12 lag som spelade mot varandra två gånger (en gång hemma och en gång borta).

Säsongen inleddes lördagen den 26 september 2020 och avslutas onsdagen den 28 mars 2020. Kärra HF vann serien och spelar i Svensk HandbollsElit hösten 2021. Tvåan i serien Aranäs fick kvala mot Skövde HF-Skövde HF vann kvalet med 3-0 i matcher.

Tabell Damallsvenskan säsongen 2020-2021

Referenser 

Sport i Sverige 2020
Sport i Sverige 2021
Handbollssäsongen 2020/2021
2020/2021